Gula bezeichnet:
 anatomisch die Kehle
 eine Form eines ventralen Kopfkapselverschlusses bei Insekten
Gula (Gottheit), eine Gottheit aus Mesopotamien
Gula (Sprache), eine Sprache in Sudan
 den lateinischen Begriff für Völlerei und damit eine der Todsünden
 ein unpaariges, medial liegendes Sklerit am Hals von Insekten, siehe Gula (Insekten)
 Gula (Funing) (谷拉乡), Gemeinde im Kreis Funing in der chinesischen Provinz Yunnan

Gula oder Gulà ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Gulà (20. Jahrhundert), italienischer Schauspieler
 Leonardo Gula (* 1914), argentinischer Boxer
 Qamar Gula (* ?), afghanische Sängerin
 Sharbat Gula (* ~1972), afghanisches Mädchen auf einer berühmten Fotografie

Siehe auch: